Mesocyclops emini – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1898 roku na podstawie prac naukowych czeskiego zoologa Aloisa Mrázka (1868-1923).

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku